Pumpkinhead : Le Démon d'Halloween, film de Stan Winston (1988).
 Le Démon d'Halloween, épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires (1999).